— японская фамилия.
 Сасаки, Акира (род. 1981) — японский горнолыжник.
 Сасаки, Аяка (род. 1996) — японский идол, певица, актриса.
 Сасаки, Исао (род. 1942) — японский сэйю.
 Сасаки, Кадзунари (род. 1962) — японский лыжник, участник 4 зимних Олимпиад.
 Сасаки Кодзиро — самурай.
 Сасаки, Кэнъити — японский философ.
 Сасаки, Масанао (род. 1962) — японский футболист.
 Сасаки, Минору (1893—1961) — японский военачальник времён Второй мировой войны.
 Сасаки, Нодзоми (род. 1988) — японская модель, сейю, айдол, актриса.
 Сасаки, Нодзому (род. 1967) — японский сэйю.
 Сасаки, Петрос (1939—1999) — известный финский иконописец японского происхождения.
 Сасаки, Рун — японская сэйю и актриса дубляжа.
 Сасаки, Садако — японская девочка, жертва атомной бомбардировки города Хиросима, ставшая символом неприятия ядерной войны.
 Сасаки, Сатору (род. 1985) — японский бегун-марафонец.
 Сасаки, Сё (род. 1989) — японский футболист.
 Сасаки, Сэцуко (род. 1944) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Сасаки, Тадаси (род. 1953) — японский борец вольного стиля.

Другое
 Сасаки — этническая группа, проживающая на острове Ломбок, Индонезия.